Chamba steht für:

 den Ort, auch Kamba genannt, an dem Konrad II. 1024 zum römisch-deutschen König gewählt wurde, siehe Kamba (Riedstadt)
 einen der mittelalterlichen Namen des Ortes Kamm bei Ortenburg im Landkreis Passau in Niederbayern
 Chamba (Distrikt), nordwestlicher Distrikt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh
 Chamba (Staat), ehemaliger Fürstenstaat im Gebiet des indischen Bundesstaats Himachal Pradesh
 Chamba (Stadt), Hauptstadt des Distrikts Chamba und des ehemaligen Fürstenstaates Chamba
 Chamba (Tansania), Ort im Süden Tansanias
 Chamba (Volk), eine Volksgruppe und eine Semibantu-Sprache in Kamerun
 eine mittelalterliche Bezeichnung des niederbayerischen Adelsgeschlechts Kamm.

Chamba ist der Name von:
 Jessica Chamba (* 1981), französische Aktivistin der Nichtregierungsorganisation (NGO)

Siehe auch:
 Chambas
 Kamba